O sobrenome Scholes pode se referir ao:

 Jogador de futebol inglês Paul Scholes.

 Economista canadense Myron Scholes, cocriador do modelo Black-Scholes.